Г̧ г̧  (ге з седілою) - кирилична літера, яка раніше використовувалася в карельській мові, лезгиньській та даргинській абетках 1911 року.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ge_with_cedilla